Pierre Germain Sonigo (?-), est un biologiste français ;
 Anthony Sonigo est un acteur français né le  à Paris.